Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1966 година e 17-и пореден.

Започва на 22 май 1966 г. и завършва на 23 октомври.

Съдържа в календара 9 старта.

Стартове

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони